Příjmení Nazarov () nosí více významných osobností:

 Andrej Nazarov (* 1974) – bývalý ruský hokejový útočník
 Dilšod Nazarov (* 1982) – tádžický reprezentant v hodu kladivem
 Dmitrij Nazarov (* 1990) – německo-ázerbájdžánský fotbalový útočník a reprezentant Ázerbájdžánu